Ko et K.O peuvent faire référence à :

Patronyme 
 Ko Siu Wai (1987-), coureur cycliste hongkongais.
 Lydia Ko (1997-), golfeuse néo-zélandaise d'origine sud-coréenne.

Divers 
 ko, abréviation de kilooctet, une unité de mesure en informatique de la quantité de données ;
 ko (kanji : 劫), une configuration du jeu de go ;
 coréen, selon le code ISO 639 alpha-2 ;
 Ko, un peuple apparenté aux Gurunsis vivant dans la région de Siby au Burkina Faso.

En japonais 
Ko est la romanisation des mots japonais contenant les kanjis :
 小 : « petit »
 子 : « fille » ou « enfant », par exemple dans kogaru
 古 : « ancien », par exemple dans kobudo
 故 : « ancien », « cause », « circonstance »
 固 : « durcir »
 個 : « unique », « individuel »
 粉 : « farine »
 呼 : « appel », « soupir »
 己 : « soi-même », « personnel »
 C'est le son correspondant à l'hiragana こ et au katakana コ.

Abréviation 
KO est l'abréviation de :
 , un terme utilisé en boxe ou en sport de combat ;
 , en biologie est l'inactivation d'un gène par recombinaison homologue. Cela consiste à remplacer une version fonctionnelle d'un gène par une version altérée et non fonctionnelle. Le but est de comprendre le rôle de ce gène. Cela se fait souvent chez la souris ;
 Rhodope, en-tête des plaques d'immatriculation grecques.

Titres

Cinéma 
 K.O. - Bleed for This est un film biographique américain écrit et réalisé par Ben Younger, sorti en 2016.
 K.O. est un thriller dramatique français coécrit et réalisé par Fabrice Gobert, sorti en 2017.

Littérature 
 Ko, une série de bande dessinée de Dominique Latil, Jack Manini, Michel Chevreau et Geneviève Penloup ;
 KO, une série littéraire d'Alex de Brienne ;
 K.O. pour Steve Warson, le trente-quatrième tome de la série Michel Vaillant.

Voir aussi 
 

Abréviation
Code